LRF ist eine Abkürzung für:

 Liechtensteinischer Rundfunk
 Lokrangierführer, meist Lrf geschrieben
 Löschrettungsfahrzeug, ein Fahrzeugtyp der Feuerwehr Essen
 eine Variante eines Dateiformates für elektronische Bücher, siehe Broad Band eBook

LRF